Никола́й Пи́вень:
 Пивень, Николай Дмитриевич (1935—2020) — советский первый секретарь Благовещенского горкома КПСС (1980 — ?).
 Пивень, Николай Иванович (род. 1949) — украинский народный депутат Украины.